

Красногвардієць — селище, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Красногвардієць — станційне селище, Бузулуцький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Червоногвардієць